Azurduy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Azurduy (udde),

Bolivia 

 Provincia Azurduy, provins, Chuquisaca, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar